Сара Лассез () — французско-американо-канадская актриса и автор, снявшаяся в более чем 20 фильмах. Лассез получила известность за роли в фильмах Грегга Араки «Нигде» и Абель Феррара «Blackout». Она сыграла главную роль в мюзикле «The Dead Inside»  режиссёра Трэвиса Бетца. Её мемуары «Psychic Junkie» были опубликованы издательством Simon & Schuster летом 2006 года.

Биография 
Лассез родилась в городе Шербрук провинции Квебек в Канаде в семье Жан-Луиса и Катрин Лассез. Детство провела в Мельбурне, Австралия. В 14 лет вернулась в Нью-Йорк. По окончании школы она вступила в Нью-Йоркский университет, где получила степень бакалавра изящных искусств. На данный момент живёт в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный веб-сайт Сары Лассез

Киноактрисы Канады